Brest er et stednavn, som kan referere til følgende:
 Brest – en fransk havneby i Bretagne
 Esboz-Brest – en kommune i Haute-Saône i Frankrig
 Brest, Tyskland – en kommune i Nedersaksen i Tyskland
 Brest, Hviderusland – Брэст), byen Brestskaja i Hviderusland, tidligere kaldt Brest-Litovsk
 i Bulgarien (hvor navnet skrives Брест) :
 Brest, Dimitrovgrad – en bulgarsk by i Khaskovo oblast
 Brest, Treklyano – en bulgarsk by i Kyoustendil oblast
 Brest, Goulyantsi – en bulgarsk by i Pleven oblast
 i Serbien :
 Brest, Merošina – serbisk by i kommunen Merošina, beliggende i distriktet Nišava